Salammbô – romanzo storico di Gustave Flaubert
 Salammbô – personaggio protagonista dell'omonimo romanzo
 Salammbô – opera incompiuta in 4 atti di Modest Petrovič Musorgskij
 Salammbô – scultura in marmo bianco di Maurice Ferrary